Большая Белая — река в России, протекает в Нагорском районе Кировской области. Устье реки находится в 102 км по правому берегу реки Кобра. Длина реки составляет 20 км.

Исток реки на Северных Увалах близ границы с Республикой Коми в 12 км к северо-западу от посёлка Кобра (центр Кобринского сельского поселения). Река течёт на юго-восток, верхнее и среднее течение проходят по ненаселённому лесу. Приток — Малая Белая (левый). В нижнем течении протекает посёлок Кобра, впадает в Кобру двумя рукавами ниже посёлка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от истока до города Киров, без реки Чепца, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300212111100031037
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103103
 Код бассейна — 10.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Нагорского района
Притоки Кобры